A Bújócska a Leo és Fred c. magyar animációs sorozat 1. évadjának harmadik epizódja. Írta és rendezte Tóth Pál. Az epizód a Pannónia Filmstúdió kecskeméti műtermében készült 1984-ben.

Tartalom 
Fred és négy másik barátja, az erőművész, az elefántidomár, a bohóc és a légtornász bújócskát akarnak játszani. Fred épp kiszámolja a hunyót, mire véletlenül betoppan közéjük Leo. Gondolnak egyet és úgy döntenek, hogy beveszik a játékba az oroszlánt is, aki az egészből semmit se ért. Az újabb kiszámoló után Fred lesz a hunyó, a többiek pedig rögvest elbújnak, míg Leo csak tanácstalanul néz. Fred elszámol tízig, de amint megfordul látja Leót, hogy ott áll egyhelyben, s mindössze szemeit eltakarja. Fred felszólítja, hogy játsszon normálisan, de amint végzett a számolással megint látja, hogy Leo most meg szobornak tetteti magát egy dobozon állva. Még a galambok is rászállnak. Fred türelme fogytán van és a többiek is pörölnek az oroszlánnal, aki bár kap még egy esélyt, bár továbbra sem érti, hogy miről szól az egész. De harmadikra sem képes elrejtőzni, ehelyett barátja mögé fekszik, akit így elgáncsol. Annyira megharagszanak rá, hogy el is zavarják, hiába kéri az oroszlán, hogy magyarázzák el neki a játékot. Fred még félre is löki és Leo egy bokorba zuhan. Olyan mérges lesz, hogy elbődül és a dobozt maga előtt rugdosva átlép a cirkuszi kordonon is, majd mikor a doboz már jó messzire elrepült duzzogva leül a bokrok közé.

Még ott kuksol akkor is, amikor délre harangoznak, mígnem Leo füttyöket hall. A bokrok ágai közül figyeli, hogy Fred őt keresi, de nem találja. Leo nem jön elő, miközben már nemcsak Fred kutatja a nyomát, de a többiek is mindenütt utána rohangálnak: a bohóc, az erőművész, az elefántidomár és a légtornász. Leo csak most jön rá a bújócska lényegére, s mialatt utána kiáltoznak, ő csak jóízűen kuncog rajtuk. De lassan kezdetét veszi az előadás is, s mikor meghallja a zenekar zenéjét gyorsan visszaugrik a kordon mögé, habár még folytatja a bújócskázást. A kocsik között rejtőzködve figyeli Fredet, aki már úgy kétségbe van esve, hogy sírva fakad, mert nem leli sehol az oroszlánját. Leo erre elkezd zörögni, hogy ösztökélje kicsit Fredet a további keresésre…

Külső hivatkozás 
 Leo és Fred – Bújócska (port.hu)
 Leo és Fred – Bújócska (imdb.com)

Leo és Fred (1. évad)